Abspaltung steht für:
 Abgangsgruppe, abgetrennter Molekülbereich bei einer chemischen Reaktion (Chemie)
 Abspaltung (Softwareentwicklung), ein Computerprogramm, das von einem anderen Programm abgeleitet ist oder bei dessen Entwicklung abgespalten wurde
 eine Art der Spaltung von Unternehmen, siehe Spaltung (Recht) und Umwandlung (Gesellschaftsrecht)
 Dissoziation (Psychologie), Unterbrechung der mentalen Integration des Bewusstseins (Psychologie)
 Parteispaltung, Lossagung einer Gruppe Parteivertreter von der Mutterpartei (Politik)
 Sezession, Loslösung eines Landesteils als neuer unabhängiger Staat
 Abspaltungstheorem, eine feministische Fortsetzung der Wertkritik durch Roswitha Scholz

Siehe auch:
 Abgang
 Ableger
 Derivat
 Dissoziation
 Fork
 Spaltung
 Splitting